Steelers steht für:

 Pittsburgh Steelers, ein American-Football-Team
 Pohang Steelers, ein südkoreanischer Fußballverein
 SC Bietigheim-Bissingen Steelers e.V., einen deutschen Eishockey-Verein
 Sheffield Steelers, einen englischen Eishockey-Verein

Siehe auch:
 Steeler